Umut Bulut (ur. 15 marca 1983 w Kayseri) – turecki piłkarz występujący na pozycji napastnika w Eyüpsporze.

Kariera klubowa 

(aktualne na koniec sezonu 2020/2021)

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Turcji zadebiutował 5 czerwca 2007 przeciwko Brazylii. Od 2007 do 2018 rozegrał w kadrze narodowej 39 meczów i strzelił 1 gola.

Linki zewnętrzne 
 Informacja na stronie eurosport.pl
 
 
 

Ludzie urodzeni w Kayseri
Reprezentanci Turcji w piłce nożnej
Piłkarze MKE Ankaragücü
Piłkarze Trabzonsporu
Piłkarze Toulouse FC
Piłkarze Galatasaray SK
Piłkarze Kayserisporu
Piłkarze Yeni Malatyasporu
Urodzeni w 1983